Smeh je lahko:
 smeh, prirojeno izrazno vedenje človeka, izražanje zlasti veselja, sreče z izrazom na obrazu
 Smeh, priimek več znanih ljudi